Chrono – serie di videogiochi
Chrono – protagonista del manga Chrono Crusade
Nanae Chrono – fumettista giapponese
Sbarro Chrono – automobile della Sbarro

Pagine correlate 
 Crono (disambigua)
 Cronos
 Cronus
 Chronos
 Kronos
 Khronos